Kleineidam ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Kleineidam (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Carl Kleineidam (1848–1924), deutscher Geistlicher, Fürstbischöflicher Delegat für Brandenburg und Pommern und Propst der St. Hedwigs-Kirche in Berlin
 Erich Kleineidam (1905–2005), deutscher Geistlicher, Philosoph und Autor
 Hans-Jochen Kleineidam (1943–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hartmut Kleineidam (1939–1990), deutscher Romanist, Sprachwissenschaftler und Grammatiker
 Horst Kleineidam (* 1932), deutscher Dramatiker und Erzähler
 Jan Kleineidam, (* 1998), deutscher Handballspieler
 Johannes Kleineidam (1935–1981), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Berlin
 Thomas Kleineidam (1958–2013), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin